Гасконейд (; ) — топоним американского штата Миссури:

Топонимы Миссури
 Гасконейд — округ.
  — город в одноимённом округе.
  — первое обрушение моста в США с крупными человеческими жертвами (от 31 до 43 человек; 1855 год).
  — река.

См. также
 Гасконес
 Гасконь
 Гасконада

География Миссури